UNIMA peut désigner :
 l'Université du Malawi
 l'Union internationale de la marionnette, organisation présente dans 87 pays
 Unima, entreprise d'aquaculture, pêche et distribution de crevettes dirigée par Amyne H. Ismail